Села:
 Водолазьке — Дніпропетровська область, Межівський район
 Водолазьке — Харківська область, Близнюківський район